Bieg na 1500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 16 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Holender Kees Verkerk, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968